

Patronyme 

 Alex Carrington (1987-), joueur américain de football américain ;
 Charles Carrington (1867-1921), éditeur britannique de textes érotiques ;
 Charles Robert Wynn-Carington (1843–1928), homme politique libéral britannique ;
 Debbie Lee Carrington (1959-2018), actrice naine américaine ;
 Dora Carrington (1893-1932), peintre anglaise, amie de Lytton Strachey ;
Hereward Carrington (1880-1958), auteur et parapsychologue britannique ;
 Ken Carrington (1950-), joueur néo-zélandais de rugby ;
 Leonora Carrington (1917-2011), peintre et écrivaine anglaise, amie d’André Breton ;
 Lisa Carrington (1989-), kayakiste néo-zélandaise ;
 Matthew Carrington, baron Carrington de Fulham (1947-), homme politique britannique ;
 Michael Carrington (19?-), scénariste, producteur et doubleur américain ;
 Michael Carrington, patineur artistique britannique ;
 Murray Carrington (1885-1941), acteur britannique ;
 Peter Carington (1919-2018), homme politique conservateur anglais ;
 Richard Christopher Carrington (1826-1875), astronome anglais ;
 Rodney Carrington (1968-), humoriste, acteur et chanteur de musique country américain ;
 Stuart Carrington (1990-), joueur de snooker professionnel ;
 Terri Lyne Carrington (1965-), batteuse de jazz, compositrice et productrice de musique américaine ;
 Vernon Carrington (1936-2005), fondateur de mouvement rastafari.

Toponyme 
 , village du Grand Manchester
 , banlieue de Newcastle en Nouvelle-Galles du Sud
 Carrington, municipalité de Dakota du Nord.
 Île Carrington, une île du Grand Lac Salé en Utah.

Évènement 
 L’évènement de Carrington, surnom donné à la tempête solaire de 1859.

Culture 
 Carrington est un film de Christopher Hampton sur la vie de Dora Carrington.
 Le général Carrington est un personnage de la série de BD XIII.
 Le nom Carrington est utilisé comme patronyme dans la série Dynastie

Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais